Антуан Рейнартц (; род. 1985, Номени, Франция) — французский актёр.

Биография и карьера 
Антуан Рейнартц родился в 1985 году в Номени (департамент Мерт и Мозель во Франции); он имеет пятерых братьев и сестер. В юношеские годы он играл в театре лицея Фридерика Шопена в Нанси. А затем, продолжив учебу в Ницце, Нью-Йорке и Нагое, через некоторое время он получил степень магистра в области управления солидарностью и присоединился к нескольким актерским объединениям, таким как Федерация актерской солидарности ().

В 2008 году Рейнартц начал играть в Театре-студии Аньер (). Затем он учился в Высшей школе исполнительских искусств в Лозанне (Швейцария), а в 2014 году окончил Парижскую консерваторию драматического искусства.

По окончании консерватории Антуан Рейнартц играл на театральной сцене сначала за рубежом (в Италии и Швеции), а затем во Франции, в частности, он исполнил роль Людовика XIII в экранизации «Трех мушкетеров», а также Андерса Брейвика в постановке «События» (Les Evenements) вместе с Романом Боринже.

Рейнартц играет в кино с 2015 года. Его дебютом стало повление в картине «Когда я не сплю». Он снимался как в короткометражных, так и в полнометражных фильмах. А в 2017 году исполнил роль Тибо в ленте Робена Кампийо «120 ударов в минуту», за которую в 2018 году получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший актер второго плана». В 2017 году Антуана можно было увидеть в комедии Оливье Ассайаса «Двойная жизнь» в компании таких актеров, как Гийом Кане и Жюльет Бинош. В 2019-м он сыграл сразу в ряде картин. Среди них: драма «Боже мой!», комедия «Школьная жизнь», а также психологический триллер «Идеальная няня». В последнем он исполнил роль Поля. «Идеальная няня» - экранизация одноименного романа-бестселлера писательницы Лейлы Слимани, основанного на реальных событиях.

Избранная фильмография

Кино 
  : Когда я не сплю : Макс
  : 120 ударов в минуту : Тибо
  : Двойная жизнь : Блейз
  : Невидимые : заместитель мэра
  : Школьная жизнь : профессор Бушар
  : Алиса и мэр : Даниэль
 : Боже мой! : лейтенант Луис Коттерель
  : Идеальная няня : Поль
  : Petite nature : Адамски
  : Arthur Rambo : Николас

Телевидение 
 2018 : К жизни (сериал) : Кенджи

Примечания 

Родившиеся в департаменте Мёрт и Мозель
Кинорежиссёры Франции